Het ATP-toernooi van Las Vegas 2006 (met de officiële naam Tennis Channel Open 2006) werd van 27 februari tot en met 5 maart gespeeld.
Er werd gespeeld op de hardcourt banen van de The Amanda & Stacy Darling Memorial Tennis Center in de Amerikaanse plaats Las Vegas.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Las Vegas
ATP-toernooi van Las Vegas